Мотылёк, мотыльки́:
 Мотыльки — бабочки (в научной терминологии — чешуекрылые), обычно небольшие.

Фильмы 
 «Мотылёк» — автобиографический роман Анри Шарьера.
 «Мотылёк» — франко-американский фильм 1973 года, экранизация романа.
 «Мотылёк» — российский драматический фильм 2016 года.
 «Мотылёк» — фильм 2017 года, экранизация романа.
 «Мотылёк» — седьмая серия первого сезона телесериала «Остаться в живых».
 «Мотылёк» — советский мультфильм 1991 года.

См. также 
 Мотыль (значения)
 Мотыльковые
 Человек-мотылёк